Фавроль ():

 Фавроль — коммуна во Франции, департамент Канталь.
 Фавроль — коммуна во Франции, департамент Эр и Луар.
 Фавроль — коммуна во Франции, департамент Верхняя Марна.
 Фавроль — коммуна во Франции, департамент Орн.
 Фавроль — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Фавроль — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Фавроль — коммуна во Франции, департамент Эндр.

См. также 
 Фавроль-ле-Люсе